Tempo može značiti:

 Tempo, u glazbenoj terminologiji: brzina danog glazbenog djela
 Tempo (šah), vrijeme potrebno za odigravanje poteza u šahu
 Tempo (strip junak), strip junak (tvrtke Marvel Comics)
 Ford Tempo, Fordov automobil koji se proizvodio 1984. – 1994.